Saury est un patronyme porté notamment par :
 Jean Saury (1741-1785), abbé mathématicien,  philosophe, astronome et médecin français.
 Alain Saury (1932-1991), acteur et écrivain français ;
 Hugues Saury (1958-), homme politique français ;
 Maxim Saury (1928-2012),  musicien de jazz français.

Homonymie de patronyme